En ornithologie, l'appellation Tangara vermillon peut désigner deux espèces d'oiseaux de la famille des Thraupidae :
 Piranga rubra, dont c'est le nom normalisé (CINFO), qui est aussi appelée Piranga vermillon ou bien Tangara rouge comme l'espèce Chrysothlypis salmoni ;
 Calochaetes coccineus, dont le nom normalisé (CINFO) est Tangara carmin, aussi appelé Tangara cocciné.

Articles connexes

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu